Stomacoccus är ett släkte av insekter. Stomacoccus ingår i familjen pärlsköldlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Pärlsköldlöss
Stomacoccus